«С меня хватит!» (, буквально — «падение»; название фильма отсылает к английской народной песне London Bridge Is Falling Down) — фильм режиссёра Джоэла Шумахера, выпущенный в 1993 году.

В центре фильма гражданин Фостер, который, совершая ряд преступлений, перемещается по Лос-Анджелесу в попытках добраться до дома бывшей жены, чтобы отпраздновать день рождения своей дочери. По пути ряд встреч — как тривиальных, так и неожиданных — заставляют его реагировать насилием и задумываться о жизни, бедности, экономике и коммерциализации. Мартин Прендергаст, сержант полиции Лос-Анджелеса, который сталкивается со своими собственными жизненными разочарованиями, в день своего выхода на пенсию выслеживает Фостера.

Сюжет 
В жизни инженера Уильяма Фостера наступила полоса неудач. Месяц назад он лишился работы и теперь вынужден жить в доме престарелой матери. Он решает навестить свою любимую дочь Адель в день её рождения, несмотря на судебный запрет приближаться к ней и бывшей жене Элизабет. На пути к дочери Фостер сталкивается с различными препятствиями, которые постепенно выводят его из себя.

Уильям и сержант лос-анджелесской полиции Мартин Прендергаст застревают в одной и той же пробке. Уильям бросает машину и уходит, говоря, что идёт к семье. Пройдя рощу, он заходит в магазинчик, чтобы разменять один доллар для телефонного звонка, но хозяин магазина, кореец, настаивает на том, чтобы он сначала что-нибудь купил. Фостер берёт банку газировки, но продавец требует с него 85 центов и сдачи не хватит на звонок. Продавец пытается с помощью бейсбольной биты выгнать спорящего клиента, но Уильям отнимает биту и устраивает погром. В итоге Фостер уходит, заплатив цену, которую считает справедливой, и забирает биту.

Хозяин магазина обращается в полицию. Сержанта Прендергаста, занимающегося расследованием грабежей, очень заинтересовал случай, где погромщик заплатил за покупку, и он решает заняться этим делом, несмотря на то, что работает в полиции последний день перед уходом на пенсию.

Тем временем Уильям заходит в неблагополучный район вглубь территорий, контролируемых бандами, и присаживается отдохнуть в безлюдном месте. Два подошедших малолетних бандита требуют с него дань. Перепалка с бандитами быстро переходит в драку, в которой Уильям битой обращает их в бегство. В ответ бандиты собирают сообщников, находят и пытаются убить Фостера из окна автомобиля на ходу, пока тот звонит из телефонной будки. Из-за неумелости юных стрелков Фостер остаётся невредим, но ранены посторонние люди, а машина с бандитами попадает в аварию. Подойдя к машине, Фостер забирает сумку с огнестрельным оружием и продолжает свой путь.

Уильям заходит в ресторан фастфуда перекусить. Безучастные продавец и менеджер отказываются подать ему завтрак, поскольку несколько минут назад начался обед. После небольшого спора Уильям всё же получает заказ, но качество еды его категорически не устраивает. Уильям выхватывает автомат и силой оружия пытается добиться подобающего обслуживания, но случайно устраивает стрельбу в заведении. Покинув ресторан, Фостер заходит в лавку, где продавец-нацист, услышавший репортажи о погромах в гетто, прячет его от полицейского. Нацист сначала принимает Фостера за «борца с режимом», но, не получив одобрения своих взглядов, бесцеремонно обыскивает «любителя негров». Уильям вонзает нож в плечо торговца и расстреливает нациста из его же пистолета. Тем временем полиция уже знает кого искать, Прендергаст идёт по его следу и направляет свою напарницу в дом Фостера предупредить его жену и ребёнка.

На пути Фостера оказывается дорожный ремонт, перегородивший всю дорогу. Он требует одного из ремонтников дать объяснения, в чём причина ремонта, демонстрируя при этом свой пистолет. Тот в страхе говорит, что с дорогой всё в порядке и причин для её ремонта нет. Удовлетворённый ответом Уильям выхватывает противотанковый гранатомёт и стреляет по скоплению техники. Не желая сворачивать с прямой дороги, он проходит через поле для гольфа, вступает в спор с двумя стариками — членами клуба и расстреливает электромобиль, что вызывает сердечный приступ у одного из стариков. Затем проникает на виллу пластического хирурга, поранившись о колючую проволоку, и общается с семьёй садовника, выясняя, что выбрал не ту работу. Попав в свой дом, откуда только что бежала жена с дочкой, он ранит женщину-полицейского.

Наконец, Уильям настигает на пирсе бывшую жену и дочь. Дочь рада видеть папу, но бывшая жена Элизабет смертельно боится Уильяма. Подошедший Прендергаст завязывает с ними разговор и тайком показывает Элизабет револьвер. Улучив момент, женщина хватает пистолет Уильяма и бросает его в море, а затем убегает прочь вместе с ребёнком. Сержант, угрожая револьвером, приказывает Уильяму сдаться. Оставшись наедине с полицейским, Фостер заявляет, что вооружён. Он выхватывает пистолет, провоцируя Мартина открыть огонь. Застрелив Фостера, Мартин обнаруживает, что у того был всего лишь игрушечный пистолет.

Прендергаст продирается сквозь толпу репортёров прямо к дому Элизабет Фостер, как раз в тот момент, когда туда подходят гости на день рождения. Мартин советует Элизабет рассказать дочери всё завтра, ведь сегодня у неё праздник.

Отзывы 
Роджер Эберт, который дал фильму положительный отзыв на момент его выхода в прокат, заявил по поводу Уильяма Фостера:

После выхода фильма отец Дугласа, актёр Кирк Дуглас, заявил: «Он играл блестяще. Я думаю, что это его лучшая работа на сегодня». Он также защищал фильм от критиков, которые утверждали, что он одобряет правонарушения: «Персонаж Майкла не „герой“ или „новая городская икона“. Он и злодей и жертва. Конечно, мы видим многие элементы нашего общества, которые способствовали его безумию. Мы даже жалеем его. Но фильм совсем не оправдывает его действий».

Джеймс Берардинелли написал: «„С меня хватит“ изобилует юмором висельника, почти до такой степени, что он может быть классифицирован как „чёрная комедия“». Джон Труби называет фильм анти-Одиссеей о лжи про «Американскую мечту». Он добавляет: «Я не могу вспомнить, чтобы так сильно смеялся в кино».

Коалиция американских корейцев осудила то, как в фильме изображаются нацменьшинства, особенно корейский бакалейщик. Отделение Warner Brothers в Корее отменила выпуск фильма в Южной Корее после угроз бойкота. Работники оборонного комплекса также выразили возмущение по поводу того, как один из них, Фостер, изображен в фильме. Главный герой фильма «С меня хватит!» был назван крайним воплощением понятия «разозлённого белого мужчины» (американский стереотип белого консерватора).

В ролях

Награды 
 1993 — Каннский кинофестиваль, номинация на «Золотую пальмовую ветвь»
 1994 — Премия Эдгара Аллана По

Примечания 

Фильмы США 1993 года
Фильмы-боевики 1993 года
Фильмы-боевики США
Фильмы-триллеры США
Фильмы-драмы США
Фильмы о дисфункциональных семьях
Фильмы Regency Enterprises
Фильмы StudioCanal
Фильмы Warner Bros.